Ariomardo es un antiguo nombre persa. Puede referirse a:
Ariomardo, hijo de Darío I;
Ariomardo, hijo de su hermano Artabano;
Ariomardo, un personaje de la tragedia Los persas de Esquilo.